Il singolare del torneo di tennis Swedish Ladies Ystad 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Danka Kovinić che ha battuto in finale Melanie Klaffner 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Monique Adamczak (primo turno)
 Ilona Kramen' (quarti di finale)
 Melanie Klaffner (finale)
 Alizé Lim (quarti di finale)

 Danka Kovinić (Campionessa)
 Pemra Özgen (semifinali)
 Tetjana Arefyeva (primo turno)
 Kristina Barrois (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Ladies Ystad 2013